Шёнефельд () — географическое название в Германии:
 Шёнефельд (нем.) — округ Белица (Бранденбург).
 Шёнефельд — коммуна в районе Даме-Шпревальд Бранденбурга.
 Шёнефельд — округ Нидергёрсдорфа (Бранденбург).
 Шёнефельд — округ в коммуне Нуте-Урштромталь (Бранденбург).
 Шёнефельд (англ.)— район Лейпцига.
 Шёнефельд — округ Мёрса (Северный Рейн — Вестфалия).

См. также 
 Шёнфельд
 Берлин-Шёнефельд — аэропорт в коммуне Шёнефельд
 Шенефельд